Ellery ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Ellery (1768–1840), US-amerikanischer Politiker
 Robert Ellery (1827–1908), englischer Astronom
 William Ellery (Vizegouverneur) (1701–1764), britischer Händler, Jurist und Politiker
 William Ellery (1727–1820), US-amerikanischer Richter und Gründervater

Ellery ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Ellery (Illinois)
 Ellery (New York)

Sonstiges:
 Mount Ellery, Berg im Viktorialand, Antarktika